Biancaneve e i sette nani – fiaba popolare

Cinema 
 Biancaneve e i sette nani – film statunitense del 1937, primo lungometraggio animato prodotto da Walt Disney
 Biancaneve e i sette nani – film del 1987 diretto da Michael Berz
 Biancaneve e i sette nani – film pornografico italiano del 1995 di Franco Lo Cascio

Pagine correlate 
 Biancaneve (disambigua)
 Snow White